IC 4336 — компактная вытянутая галактика типа SBb R в созвездии Гончие Псы. Поверхностная яркость — 13,1 mag/arcmin². Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Ссылки и источники 
 
 
 
 IC 4336 в базі SIMBAD 
 IC 4336 в базі Vizier 
 IC 4336 в базі NASA Extragalactic Database

Примечания

Гончие Псы (созвездие)
Галактики «Нового общего каталога»